Pacific Rim (geografie), een Engelse geografische term die verwijst naar de groep van landen en steden die zich bevinden rondom de Grote Oceaan
 Pacific Rim (film), een Amerikaanse actie-sciencefictionfilm uit 2013
 Pacific Rim (animatieserie), Amerikaanse animatieserie uit 2021 
 Pacific Rim (computerspel), een vechtspel uit 2013

Overige:
 Nationaal park Pacific Rim, een Canadees natuurpark in Brits-Columbia
 Pacific Rim Championships, een tweejaarlijkse regionale gymnastiekwedstrijd voor de landen rondom de Grote Oceaan, de Pacific Rim